Serup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Serup (Nordfyns Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Søndersø Sogn
 Serup (Silkeborg Kommune) – landsby i Serup Sogn
 Serup (Struer Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Odby Sogn